Іль — річка у Краснодарському краї Російської Федерації
 Іль (іл) (), або провінція — адміністративно-територіальна одиниця Турецької Республіки найвищого рівня
 Іль — шумерський правитель міста Умма

Див. також 
 Іл